Ляньюньга́н ( , переводится как «порт (ган) у острова Дунсилянь и горы Юньтай») — городской округ в провинции Цзянсу КНР. 

Ляньюньган — один из первых прибрежных городов Китая, открытых для внешнего мира, растущий центр промышленности, внешней торговли и туризма. Он является восточной конечной точкой Нового Евразийского сухопутного моста и Северного грузового коридора Восток—Запад.

География 
Городской округ Ляньюньган расположен в восточной части КНР, на северо-востоке провинции Цзянсу, на побережье Жёлтого моря. Площадь городского округа Ляньюньган составляет 7,446 км². Численность населения равна 4 688 100 человек (на конец 2004 года).

История 
Во времена монгольской империи Юань в 1284 году была создана область Хайнин (海宁州). После основания китайской империи Мин область Хайнин в 1368 году была переименована в Хайчжоу (海州). В маньчжурской империи Цин область Хайчжоу была сначала подчинена Хуайаньской управе (淮安府), а с 1724 года стала «непосредственно управляемой» (то есть была подчинена напрямую властям провинции Цзянсу, минуя промежуточное звено в виде управы).

После Синьхайской революции в Китае была проведена реформа структуры административного деления, в ходе которой области были упразднены; земли, ранее напрямую подчинявшиеся властям области Хайчжоу, стали уездом Дунхай (东海县). В апреле 1912 года 11 посёлков в восточной части уезда Дунхай были выделены в новый уезд Гуаньюнь (灌云县). В 1933 году эти места стали восточным концом Лунхайской железной дороги, и в 1935 году решением правительства Китайской Республики на смежных частях уездов Дунхай и Гуаньюнь был создан город Ляньюнь (连云市), ставший городом провинциального подчинения провинции Цзянсу.

После образования КНР район Юньтай и города Ляньюнь и Синьхай были объединены в ноябре 1949 года в город Синьхайлянь (新海连市) провинции Шаньдун, который был разделён на 7 районов. В мае 1950 года город Синьхайлянь и уезд Дунхай были объединены в уезд Синьхай (新海县), однако к концу года они были вновь разделены; город Синьхайлянь и уезд Дунхай вошли в состав Специального района Линьи (临沂专区) провинции Шаньдун.

1 января 1953 года город Синьхайлянь был передан в состав провинции Цзянсу, где вошёл в состав Специального района Сюйчжоу (徐州专区). В 1954 году он был сделан городом провинциального подчинения, но в 1958 году вернулся в состав Специального района Сюйчжоу. 1 октября 1961 года Синьхайлянь был переименован в Ляньюньган. В 1962 году Ляньюньган стал городом провинциального подчинения.

В 1983 году был расформирован округа Сюйчжоу и Хуайинь, и уезды Ганьюй, Дунхай и Гуаньюнь перешли под юрисдикцию Ляньюньгана. В 1996 году уезд Гуаньнань был передан из состава городского округа Хуайинь в состав городского округа Ляньюньган.

В 2001 году был расформирован район Юньтай (云台区), а его земли были разделены между районами Ляньюнь и Синьпу.

В 2014 году уезд Ганьюй был преобразован в район городского подчинения; район Синьпу (新浦区) был присоединён к району Хайчжоу.

Административно-территориальное деление 
Городской округ Ляньюньган делится на 3 района и 3 уезда.

Экономика 

В 1984 году китайские власти создали в городе Зону экономического и технологического развития, вокруг которой сформировалось индустриальное ядро Ляньюньгана. По состоянию на 2021 год Ляньюньган — крупный промышленный, логистический, внешнеторговый и туристический центр провинции Цзянсу. Является восточной точкой «Нового Евразийского сухопутного моста» (Роттердам — Достык — Ляньюньган).

Важное значение имеет добыча и переработка фосфатов. Уезд Дунхай является крупнейшим в стране центром по добыче кварца и других природных кристаллов. На территории Ляньюньгана находится Тяньваньская АЭС — одна из крупнейших китайских атомных станций.

Среди крупнейших предприятий округа — нефтехимические заводы Shenghong Petrochemical Group и Jiangsu Sailboat Petrochemical, сталелитейный завод Binxin Steel Group, фармацевтический завод Jiangsu Hengrui Medicine.

Туризм 
Главной туристической достопримечательностью округа является остров Лянь (Ляньдао), соединённый с районом Ляньюнь 6,7-километровой дамбой. Остров славится своими природными парками, пляжами, отелями, ресторанами и музыкальными фестивалями.

Транспорт 

Международный (Ляньюньганский) логистический парк Шанхайской организации сотрудничества объединяет железнодорожную, автомобильную, речную и морскую транспортную инфраструктуру города. Через него происходит перевалка контейнеров, угля, нефти, руды и металлов.

Морской 
Порт Ляньюньгана входит в число десяти крупнейших портов Китая и пятидесяти крупнейших контейнерных портов мира. Также в порту расположены крупные экспортно-импортные терминалы по перевалке нефтехимической продукции, сырой нефти, цветных и чёрных металлов, железной руды.

Порт Ляньюньгана играет важную роль в перевалке грузов из Японии и Южной Кореи на поезда, следующие через Центральную Азию в Европу. Кроме того, порт связан регулярными грузовыми линиями с Сингапуром, Индией, Кенией, Египтом, Турцией, Грецией и Италией.

Железнодорожный 
Ляньюньган является конечной точкой «Лунхайской железной дороги», которая соединяет его с Ланьчжоу. Также через территорию округа проходят высокоскоростные железные дороги Циндао — Яньчэн, введённая в эксплуатацию в декабре 2018 года, и Ляньюньган — Нанкин. В феврале 2021 года введена в эксплуатацию 185-километровая высокоскоростная железная дорога Ляньюньган — Сюйчжоу, которая является частью магистрали до города Урумчи.

Важное значение имеют грузовые железнодорожные перевозки между Ляньюньганом и Европой. В 2017 году была введена в эксплуатацию База китайско-казахстанского логистического сотрудничества, с которой регулярно отправляются грузовые поезда в Центральную Азию, Турцию, Германию, Россию и Монголию.

Автомобильный 
По территории округа проходят национальная автострада Годао 310 (Ляньюньган — Тяньшуй), скоростные автострады G15 (Шэньян — Хайкоу), G25 (Чанчунь — Шэньчжэнь) и G30 (Ляньюньган — Хоргос). Важное значение имеет автомагистраль Россия — Казахстан — Китай, которая связывает Ляньюньган с Санкт-Петербургом.

Авиационный 
По состоянию на 2018 год международный аэропорт Ляньюньган Байтабу обслужил более 1,5 млн пассажиров.

Города-побратимы 
  Жлобин
  Сакаи
  Сага
  Грейт Джелонг
  Мокпхо
  Волжский
  Нейпир

Примечания

Ссылки